Красное Второе — название населенных пунктов на Украине:

 Красное Второе — бывшее село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Красное Второе — до 1989 г. название села Германовка в Обуховском районе Киевской области.

См. также 

 Красное
 Красное Первое